La mano de Dios puede referirse a:

 En música:
 Un tema musical de Rodrigo.
 En literatura:
 Un libro religioso de Yedaia.
 En entretenimiento:
 La mano de Dios, uno de los términos dado a un gol marcado por Diego Armando Maradona con la mano.
 La mano de Dios, un filme del año 2007 dirigido por Marco Risi.